Milja je lahko:

 Milja, žensko osebno ime
 Milja, enota za merjenje dolžine